Phonognatha graeffei neocaledonica is een spinnenondersoort in de taxonomische indeling van de wielwebspinnen (Araneidae).

Het dier behoort tot het geslacht Phonognatha. De wetenschappelijke naam van de soort werd voor het eerst geldig gepubliceerd in 1924 door Lucien Berland.

Wielwebspinnen